Максимихин — фамилия.

 Максимихин, Владимир Витальевич — живописец.
 Максимихин, Павел Маркович — Герой Советского Союза.